El término loop puede referirse:

Informática y matemática
 Bucle (teoría de grafos) o loop en un grafo.
 Bucle (programación) o loop de programación.
 Hardware-in-the-loop, técnica usada para el desarrollo y comprobación de sistemas embebidos en tiempo real complejos

Música
Loop (música), (véase también sample, groove y Breakbeat).
Loop Ash Records, compañía discográfica independiente japonesa
Loop the Loop, canción bailable interpretada por los Pekenikes a ritmo de twist en 1963
Open-loop controller, tipo de controlador
Endless loop, EP de la cantante japonesa de I've Sound, Eiko Shimamiya

Lugares
Angora Loop (Metro de Filadelfia), estación en la Ruta 34 de la línea Verde
Cabo de Loop (en inglés: Loop Head, en irlandés: Ceann Léime), desembocadura del río Shannon
Chicago Loop o "The Loop", barrio del distrito financiero de Chicago
Eastwick Loop (Metro de Filadelfia), estación en la Ruta 36 de la línea Verde
Farm Loop (Alaska), lugar designado por el censo situado en el borough de Matanuska-Susitna 
Farmers Loop (Alaska), lugar designado por el censo situado en el borough de Fairbanks North Star
Loop (Texas), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Gaines
Loop (Pensilvania), área no incorporada ubicada en el condado de Indiana en el estado estadounidense de Pensilvania
The Loop (Metro de Chicago), circuito ferroviario elevado que forma la central nerviosa del Metro de Chicago

Multimedia
 Loop interactivo, frecuente en videojuegos y contenidos multimedia de Flash Player o Shockwave Flash, en donde un determinado entorno, suceso o acción se repite de forma indefinida.
 LOOP, plataforma internacional de videoarte en Barcelona.
 Loops!, programa de Televisió de Catalunya.
 In the Loop, película británica

Además
Closed Loop Marketing, proceso e interacción de mensajes en forma bidireccional con los clientes
Loopy De Loop, personaje de dibujos animados